

Animali
Carbonaro – nome comune usato in Trentino per i serpenti della specie Hierophis viridiflavus
Carbonaro dell'Alaska, nome scientifico Anoplopoma fimbria – pesce osseo marino appartenente alla famiglia Anoplopomatidae

Astronomia
11373 Carbonaro – asteroide della fascia principale

Persone
Alessandra Carbonaro (1986) – politica italiana
Mauro Carbonaro (1980) – giornalista e scrittore italiano
Paul Carbonaro (1939) – ex calciatore maltese, di ruolo difensore

Geografia
Monte Carbonaro – vetta dei Monti Aurunci nella provincia di Latina, Lazio

Pagine correlate
Carboneria
Carbonara
Carbonare
Carbonari (disambigua)
Carbonaria

Altri progetti